

События 
 Консулы Луций Эмилий Барбула (патриций) и Квинт Марций Филипп (плебей). Военный трибун Деций Вибеллий.
 Тарент просит помощи у Пирра.
 Селевк движется во владения Лисимаха. Весна — Сражение в Лидии, при Курупедии. Разгром и смерть Лисимаха. Селевк переправляется во Фракию и провозглашает себя царём Македонии.

Родились 
 Чжуансян-ван (Цинь) — правитель (ван) царства Цинь в III веке до н. э. в Период Сражающихся царств.

Скончались 
 Лисимах — сподвижник Александра Великого, диадох, правитель Фракии.
 Селевк I Никатор — полководец и бывший телохранитель Александра Македонского, диадох.

См. также